Александр Николаевич Куличенко (род. 23 сентября 1955 года) — российский , академик РАН (2022). Директор Ставропольского научно-исследовательского противочумного института.

Биография 

Родился 23 сентября 1955 года.

В 1978 году с отличием окончил Саратовский государственный медицинский институт.

Работал в РосНИПЧИ «Микроб», где прошёл путь от аспиранта до заместителя директора по научной и экспериментальной работе, заведующий лабораторией диагностики инфекционных болезней (до 2005 года).

В 2016 году избран членом-корреспондентом РАН.

В 2022 году избран академиком РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области медицинской микробиологии, эпидемиологии, лабораторной диагностики опасных инфекционных болезней и медицинской микробиологии.

Автор 536 научных работ, из них 8 монографий и 30 авторских свидетельств и/или патентов.

 Сибирская язва на Северном Кавказе. Майкоп: Качество, 2016.
 Бруцеллёз. Современное состояние проблемы. Ставрополь: Губерния, 2019.

Ведёт преподавательскую деятельность на кафедре микробиологии Ставропольского государственного медицинского университета.

Под его руководством и консультировании защищены 3 докторские и 15 кандидатских диссертаций.

Награды 
 Орден Пирогова (2021) — за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010)
 Орден Дружбы (2020, Южная Осетия)
 Государственная премия Российской Федерации (в составе группы, за 2002 год) — за разработку и внедрение в медицинскую практику новых средств специфической профилактики, диагностики и лечения сибирской язвы
 Медали Ставропольского края «За доблестный труд» II и III степени
 Нагрудный знак «Почётный работник Роспотребнадзора»
 Нагрудный знак «Отличник санэпидслужбы России»

Примечания

Ссылки 
 
 Его статьи в РИНЦ

Выпускники Саратовского медицинского университета
Преподаватели Ставропольского медицинского университета